Fabric steht für:

 Fabric (Computertechnik), Netzwerk von Leitungen, Routern und Switches
 Fabric (Club), Club in London
 Fabric Live, elektronische Mix-Compilation-Reihen (ab 2001)

Ort:
 Fabric (Timișoara), II. Stadtbezirk der Stadt Timișoara, Rumänien

Person:
 Bent Fabric (Bent Fabricius-Bjerre; 1924–2020), dänischer Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Fabrik (Begriffsklärung), Fabrique